Стивен Блэкхарт (; род. 1 декабря 1967, Нью-Йорк, США) — американский актёр и продюсер.

Биография и карьера 
Выпускник Лондонской академии музыкального и драматического искусства, преподавателем актёрского мастерства у Блэкхарта была Ута Хаген.

В 2016 году появилась информация, что Блэкхарт сыграет роль инопланетного наёмника Брала в экранизации комиксов Marvel «Стражи Галактики. Часть 2».

Личная жизнь 
В интернете ходили слухи, что Блэкхарт родился под именем Стэфано Брандо и являлся сыном известного актёра Марлона Брандо,=, однако сам Стивен отрицал родственную связь с голливудской звездой. В 2006 году он дал интервью Ллойду Кауфману, в котором опроверг данные слухи, возникшие после смерти Брандо.

Блэкхарт дружит с режиссёром Джеймсом Ганном.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Выпускники Южно-Флоридского университета